Дже́ннифер А́спен (; род. 9 октября 1973, Ричмонд, Виргиния) — американская актриса, наиболее известная по ролям Дафны Яблонски в телесериале «Нас пятеро» (1998—2000), Трины Гамильтон в «» (2004—2006), Кендры Джиарди в «Хор» (2009) и Шэрон Пичем в «Благочестивые стервы» (2012).

Карьера 
Аспен наиболее известна по роли в молодёжном телесериале девяностых «Нас пятеро», где она снималась с 1998 по 2000 год. На большом экране она была заметна в фильмах «Иногда они возвращаются... снова», «Семейка Брэди 2» и «Ванильное небо». В разные годы она появилась в эпизодах телесериалов «Полиция Нью-Йорка», «Уилл и Грейс», «Анатомия страсти», «Частная практика», «Король Квинса», «Ищейка», «Юристы Бостона», «Акула», «Друзья», «Элай Стоун», «Сверхъестественное» и многих других.

В 2000-х Аспен снялась в недолго просуществовавших ситкомах «Боб Паттерсон» (2001) и «Родни» (2004—2006). В 2012 году она снялась в сериале «Благочестивые стервы», который был закрыт после одного сезона.

Личная жизнь 
Аспен родилась в Ричмонде, штат Виргиния. Она окончила театральный факультет Лос-Анджелесского университета и получила степень бакалавра. Аспен практикует саентологию. Со 2 сентября 2006 года Аспен замужем за актёром  (род.1974). У супругов есть приёмная дочь — Шарлотта София О’Доннелл (род. 10.06.2012, уд. 13 июня того же года).

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Женщины-комедианты
Киноактрисы США
Выпускники Школы театра, кино и телевидения Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе
Выпускники Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе